Ambient () обычно не переводится и в русском языке используется в виде транскрибированного  заимствования «эмбиент». Может означать:
Музыка
 Эмбиент — музыкальный жанр.
 Ambient — альбом Моби.
Другое
 Ambient — графическая оболочка для ОС MorphOS.
 Ambient Media — термин рекламной отрасли, обозначающий нетрадиционные или альтернативные СМИ, другими словами, относящиеся к наружной рекламе средства использования окружающей среды, в которой пребывает целевая аудитория.
 Ambient occlusion — модель затенения, используемая в трёхмерной графике.